Miejscowości w USA:
 New Home – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Lynn
Gminy w USA:
 New Home (ang. New Home Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Bates
 New Home (ang. New Home Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Williams